Benoit är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 André Benoit (född 1984), kanadensisk hockeyspelare
 Chris Benoit (1967–2007), kanadensisk wrestlare
 Peter Benoit (1834–1901), belgisk tonsättare
 Pierre Benoit (1886–1962), fransk författare
 Pierre L. G. Benoit (1920–1995), belgisk araknolog

Franska efternamn